Ел Бастан има више значења:

 Ел Бастан (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Бастан, Ел Милагро (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику